либасАлекса́ндр Андре́евич Петро́в () — российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба «Сахалин», выступающего в Азиатской хоккейной лиге.

Биография 
Александр Андреевич Петров родился 27 сентября 1993 года в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, ныне город входит в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

Воспитанник клуба «Олимпиец» (г. Сургут).

В 2010 году был выбран подольским «Витязем» во втором раунде драфта КХЛ под номером 28.

Начал свою профессиональную карьеру в сезоне 2010/11 в составе чеховского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Русские Витязи».

В следующем сезоне возвращается в родной регион в новую команду МХЛ «Мамонты Югры», набрав в первом сезоне 40 очков (17+23) в 59 играх регулярного чемпионата, стал третьим бомбардиром клуба.

В сезоне 2012/13 назначен капитаном «Мамонтов», после ухода из команды Евгения Полторака. По итогам регулярного сезона и игр плей-офф Александр становится лучшим бомбардиром и ассистентом клуба, а команда становится бронзовым призёром чемпионата.

Перед сезоном 2013/14 вызван на предсезонный турнир Кубок президента республики Казахстан с основной командой, в котором сыграл в одном матче против «Барыса», набрав две минуты штрафа.

В КХЛ дебютировал в сезоне 2013/14 в матче против владивостокского «Адмирала» 17 октября 2013 года, «Югра» выиграла со счётом 3:2, а Петров провёл на льду 1:19 мин.

17 сентября 2013 года в матче против нижнекамского «Реактора» партнёр Александра Павел Варфоломеев выбил ему зубы шайбой. Однако Петров не закончил игру: „Я приехал на "скамейку", выплюнул выбитые зубы. Доктор заклеил мне шрамы, и я снова вышел на лёд. У меня даже не возникло мысли, чтобы завершить этот матч. Мы проигрывали со счётом 1:2, оставались последние минуты, и мне хотелось всеми силами помочь команде“.

После долгого отсутствия из-за травмы, в сентябре 2015 года подписал контракт с ХК «Зауралье» из ВХЛ.

С 2018 года играет за хоккейный клуб «Сахалин».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ 2012/13
 Участник Кубка вызова МХЛ 2013

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 13 марта 2018 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ 
 Профиль на официальном сайте МХЛ 
 Профиль на сайте r-hockey.ru 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Юниор» Курган
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Сахалин»